FLC est un sigle qui peut désigner :
 Football League Championship (en français, Championnat d'Angleterre de football D2) ;
 Fun Lovin' Criminals, un groupe de rock américain à tendance fusion rock-hip-hop-jazz, originaire de New York.